

Toponymie 

Hnilec est un village du district de Spišská Nová Ves

Hydrographie 

Hnilec est une rivière affluent de l'Hornád